Anakonda steht für
 eine Schlange der Gattung Anakondas
 den Holepunkt bei Fock- und Genua-Segeln
 eine Militär-Operation im amerikanischen Sezessionskrieg, siehe Anakonda-Plan
 Beiname des sowjetischen Flugzeugs Lawotschkin La-250 
 ein alle zwei Jahre stattfindendes Manöver der Polnischen Streitkräfte (beispielsweise Anakonda 16 im Jahre 2016)

Siehe auch:

 Anaconda